Waldecker ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Waldecker (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Burkhart Waldecker (1902–1964), deutscher Afrikaforscher
 Christoph Waldecker (* 1967), deutscher Historiker
 Rebecca Waldecker (* 1979), deutsche Mathematikerin und Hochschullehrerin

Waldecker steht für:
 Waldecker Rind, ein Schlag, der in der Rinderrasse Rotes Höhenvieh aufging

Siehe auch:
 Waldeck (Begriffsklärung)